La nazionale Under-23 di pallavolo femminile della Colombia è una squadra sudamericana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Colombia con un'età inferiore di 23 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Colombia.

Rosa

Risultati

Campionato mondiale Under-23

Coppa panamericana Under-23

Collegamenti esterni 
 

 U-23
Colombia
Pallavolo Under-23